Мисс Мира 1978 () — 28-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 16 ноября 1978 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 68 девушек. Победила Сильвана Суарес, представлявшая Аргентину.

Результаты

Специальные награды

Участницы 

  — Silvana Suárez
  — Rose Anne Marie Lejuez
  — Denise Ellen Coward
  — Doris Elizabeth Anwander
  — Donna Marie McCook
  — Françoise Helene Julia Moens
  — Madeline Francine Joell
  — Laura Angelica Viana de Oliveira Pereira
  — Brigitte June Hoffmann
  — Wendy Lorraine Daykin
  — María Trinidad Sepúlveda Pavón
  — Denise de Castro Santiago
  — Maribel Fernández García
  — Silvana Angely Trinidad
  — Mary Adamou
  — Birgit Stefansen
  — Mona—Jo Lewis
  — Jenny Polanco
  — Antonieta Cecilia Campodonico Aguirre
  — Iris Ivette Mazorra Castro
  — Eija Hillevi Laaksonen
  — Kelly Hoarau
  — Monika Greis
  — Rosanna Bonfante
  — Ariana Dimitropoulou
  — Elizabeth Clara Tenorio
  — Ans van Haaster
  — María Elena Bodadilla
  — Faustina (Fiona) Lin Wai—Ling
  — Ásdís Loftsdóttir
  — Kalpana Iyer
  — Lorraine Marion O'Conner
  — Carol Ann Kneale
  — Sari Alon

  — Loren Cristina Mai
  — Joan Marcia McDonald
  — Yuko Yamaguchi
  — Chantal Angeline Gosselin
  — Je Eun—jin
  — Kartina Osir
  — Mary Cumbo
  — Genevieve Chanea
  — Martha Eugenia Ortiz Gómez
  — Lorian Dawn Tangney
  — Irene Omagbemi
  — Elisabet Klaeboe
  — Susana del Pilar Galli
  — Karen Inés Noeth Haupt
  — Louvette Monzon Hammond
  — María Jesús Cañizares
  — June de Nobriga
  — Rosalina Sapolu
  — Rosie Tan
  — Gloria María Valenciano Rijo
  — Manohori Vanigasooriya
  — Nyamalele Nilovu
  — Ossie Margareta Carlsson
  — Jeanette Keller
  — Moeata Schmouker
  — Orasa Panichapan
  — Kathleen Thomas
  — Malek Nemlaghi
  — Sevil Ozgultekin
  — Elizabeth Ann Jones
  — Debra Jean Freeze
  — Mabel Rúa
  — Katy Patricia Tóffoli Andrade
  — Enid d'Lores Francis

Заметки

Дебют 
 Доминика и Сент-Винсент и Гренадины соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Нигерия последний раз участвовала в 1970 году.
 Индия, Малайзия, Маврикий, Филиппины, Свазиленд и Тунис последний раз участвовали в 1975 году.
 Американские Виргинские острова последний раз участвовали в 1976 году.
 Италия, Ямайка и Сингапур последний раз участвовали в 1977 году.

Отказались 
 Впервые за 14 лет Южная Африка не участвовала в конкурсе.

Другие заметки

См. также 
Мисс Вселенная 1978
Мисс Интернешнл 1978

Ссылки 
 Мисс Мира 1978

Мисс мира
События 16 ноября
Ноябрь 1978 года
1978 год в Лондоне